Фердинанд -{I}- од Бугарске, (Беч, 26. фебруар 1861 — Кобург, 10. септембар 1948), рођен као Фердинанд Максимилијан Карл Леополд Марија Сакс-Кобург-Гота (), био је кнез Бугарске (7. јул 1887 — 22. септембар 1908), који је прогласио независност Бугарске и потом владао као краљ Бугарске (22. септембар 1908 — 3. октобар 1918).

Биографија 
Фердинанд је рођен 26. фебруара 1861. године у дворцу Кобург, у Бечу. Син је аустријског генерала кнеза Августа фон Сакс-Кобург-Гота (1818–1881) и принцезе Клементине Бурбон-Орлеанске (1817–1907), ћерке последњег француског краља Луј-Филипа. Млади принц је детињство провео с родитељима у Бечу, где је његов отац био у војној служби. Тамо је ишао у школу за кадете, а затим је достигао чин потпоручника у другом пуку аустријских хусара, који ће задржати све до његовог избора за бугарског кнеза. Заједно с братом Августом, 1879. године путовао је у Бразил због ботаничког истраживања, а резултати тог истраживања су издати у Бечу под називом -{Itinera Principum S. Coburgi}- (1883/8).

Бугарска историја посматра краља Фердинанда као противречну личност. С једне стране, истиче његов допринос у консолидацији треће бугарске државе, као и стицање њене независности. С друге стране, Фердинанд је крив за неуспехе у Другом балканском рату и Првом светском рату, који су коштали Бугарску стотине хиљада жртава.

Након што је кнез Александар I Батенберг био принуђен да емигрира, бугарски престо остао је упражњен, те је требало сазвати скупштину ради избора новог кнеза. Разматране су разне могућности, али није нађено адекватно решење, све док није пронађен Фердинанд од Сакс-Кобург и Готе, који је преузео дужност августа 1887. године, али је остао непризнат у наредних девет година.

Проглашењем независности Бугарске у цркви Светих Четрдесет мученика септембра 1908. године., као и њеног уздизања на ранг краљевине, Фердинанд је постао први владар новонезависне нације. Бугарска независност је објављена дан раније од аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, што указује на могућност сарадње између Беча и Софије.

У периоду 1914—1915. године, под његовим утицајем, бугарска спољња политика се усмерава ка Централним силама — аустријско-немачком блоку, којем се придружује Бугарска 6. септембра 1915. Вођена немачким ратним планом као и територијалним обећањима (део Македоније, Грчке и Добруџа), она улази у рат месец дана касније, тачније 5. октобра када је напала Србију којој је формално објавила рат тек седам дана касније.

Убрзо након слома фронта у Македонији на Добром пољу и капиталуције Бугарске 30. септембра, краљ Фердинанд је абдицирао 3. октобра 1918. године у корист свог сина Бориса Трновског (Бориса -{III}-) и напушта заувек земљу.

До смрти је живео у немачком граду Кобург, а неко време је примао и пензију од немачке владе. Двадесетих година припрема се за дуго научно путовање широм Јужне Америке, где је хтео да обиђе Бразил, Аргентину и Уругвај, као и у источну Африку.

Тридесетих година Фердинанд је често посећивао своје породичне поседе у Словачкој — замак „Свети Антон“ крај Банске Шћавнице (). Коначно га напушта у јесен 1944. године, због напредовања Црвене армије ка Прагу. Умро је од старости у својој кући у Кобургу 10. септембра 1948. године.

Награде и одликовања 
 Орден „Светих апостола Кирила и Методија“, Бугарска
 Каваљерски орден „За храброст“ -{I}- степен, Бугарска
 Орден „Велики орден Златног руна“, Аустроугарска (1911)
 Орден „Велики официр Легије части“, Француска
 Орден „Гвоздени крст“, -{I}- степен, Немачка
 Орден „Св. Александар Невски“, Русија (1910)
 Каваљер Великог крста витешког ордена Макса Јозефа, Баварска

Породично стабло

Породица 

Тврди се да је Фердинанд био бисексуалане оријентације, али је у првој половини његовог живота преовлађивало интересовање за женски пол.

Женио се два пута. Први брак је склопио 8. априла 1893. године у вили Пианоре у близини Вијаређоа (Италија) с италијанском принцезом Маријом Лујзом Бурбон-Пармском, с којом је имао четворо деце. 

Иако је по рођењу и сâм био католик, то га није спречило да децу крсти у православној цркви, прекршивши на тај начин обећање дато својој жени, која је била побожна католикиња.

Кнегиња Марија-Лујза умрла је услед компликација које су настале приликом рађања кнегиње Надежде.

Други брак Фердинанд је склопио 28. фебруара 1908. године у Кобургу с немачком принцезом Елеонором фон Ројс Костриц (1860—1917), с којом није имао деце.

Родитељи

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Генеолошко стабло

Види још 
 Злочини аустроугарске и бугарске војске у Србији (1914—1918)

Референце

Литература

Спољашње везе 

  Манифест кнеза Фердинанда којим је објавио независност Бугарске, Приступљено 31. 8. 2010.

Рођени 1861.
Умрли 1948.
Бечлије
Династија Ветин
Немачки принчеви
Бугарски владари
ЛГБТ+ особе из Бугарске